Mert. kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Carl Mertens

Auktorsförkortningar